Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue de Beaulieu :

Belgique 
 Avenue de Beaulieu à Bruxelles

France 
 Rue de Beaulieu à Angoulême
 Rue de Beaulieu à Bouguenais
 Avenue de Beaulieu à Chartres
 Rue de Beaulieu à Joué-lès-Tours

Suisse 
 Avenue de Beaulieu à Lausanne

Voir aussi 
 

Beaulieu